Пересветово — село в Дмитровском районе Московской области, в составе городского поселения Дмитров.

История 
Впервые документально о селе Пересветово упоминается в 1563 году, когда владелец трети села Иван Долгий «продал свою куплю» Троице-Сергиеву монастырю. В 1574 году другая треть села была продана тому же монастырю Михаилом Ивановичем Пересветовым (он продал «свою старинную вотчину…со всеми угодьи…»). В селе был храм, двор боярский и хоромы на дворе.

До 1954 года Пересветово было центром Пересветовского сельсовета. 

В 1994—2006 годах Пересветово входило в состав Внуковского сельского округа.

Расположение 
Село расположено в центральной части района, примерно в 3 километрах от северной окраины Дмитрова, на водоразделе Яхромы и Якоти, высота центра над уровнем моря 222 м. Ближайшие населённые пункты — Тендиково на юго-западе, Прудцы на востоке и Шелепино на северо-западе.

Население

Достопримечательности 
В селе действует церковь Иконы Всех Скорбящих Радость 1825 года постройки.

Примечания

Ссылки 
 Администрация Дмитровского муниципального района
 

Населённые пункты Дмитровского городского округа